Купата на България по хандбал за мъже е турнир организиран от Българска федерация по хандбал. Провежда се от 1964 година с периоди на прекъсване.Рекордьор по спечелени купи е отборът на „Локомотив“-Варна

Носители на купата

Класиране по купи

Вижте също 
 Купа на България по хандбал (жени)

Външни препратки 
 Българска федерация по хандбал

Хандбал в България